Bintoro (Demak)
 Bintoro (Patrang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing